Sorgenfrey ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Julius Sorgenfrey (* 1729), Konvertit
 Robert Henry Sorgenfrey (1915–1996), US-amerikanischer Mathematiker, Eponym für: Sorgenfrey-Gerade. Sorgenfrey-Ebene

Siehe auch:
 Sorgenfrei